Deiffelt, ville belge dans la province de Luxembourg.
 Deiffelt, une ville luxembourgeoise dans la commune de Wincrange.